Krumpe ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Krumpe (* 1978), deutscher Geoinformatiker und Politiker (parteilos, ehemals AfD)
 Paul Krumpe (* 1963), US-amerikanischer Fußballspieler und -trainer

Krumpe steht umgangssprachlich für
 Lokalbahn Ober-Grafendorf–Gresten